Первая лига Черногории 2014/2015 годов — 9-й розыгрыш турнира. «Сутьеска» не смог защитить свой чемпионский титул.

Участники 
По итогам прошлого сезона лигу покинули клубы «Дечич», занявший 12-е место, и «Челик» (из-за финансовых проблем); из второй лиги квалифицировались клубы «Бокель» и «Беране».

Города и стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Первый и второй круги

Третий круг

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на сайте Черногорской федерации футбола
 Статистика лиги на soccerway.com
 Статистика лиги на rsssf.com

2014/2015
Черногория
Футбол в Европе в 2014 году
Футбол в Европе в 2015 году
Спорт в Черногории в 2014 году
Спорт в Черногории в 2015 году